

Населені пункти та їхні частини

 Кшемениця — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Кшемениця — село в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшемениця — село в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кшемениця — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Кшемениця — частина села Недзьвяда в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшемениця — частина села Ґліник у гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки